Tonka bezeichnet:
 Tonka (Mali), Stadt im Kreis Goundam, Region Timbuktu, Mali
 Tonka (Warwa), Dorf in der Ukraine, Oblast Tschernihiw, Rajon Warwa
 Tonka (Raketentreibstoff), hypergolische Raketentreibstoffe
 Tonka (Spielwarenhersteller), US-amerikanischer Hersteller von Spielzeugen in Form von Spezial-LKW und Baumaschinen
 DJ Tonka (* 1973 als Thomas René Gerlach, auch Tonka), deutscher House-Musiker und DJ
 Tonka, deutscher Titel Sie nannten ihn Komantsche, US-amerikanischer Film von Lewis R. Foster aus dem Jahr 1958
 Tonka (1997), italienisch-französischer Film von Jean-Hugues Anglade aus dem Jahr 1997
 Tonka (Wombat), Tier in Australien
 Tonka (Musil), Novelle von Robert Musil

Siehe auch:
 Tonkabohne, Samen des Tonkabohnenbaumes
 Donogoo Tonka, deutscher Film von Reinhold Schünzel aus dem Jahr 1936